Василий Яроцкий:
 Яроцкий, Василий Гаврилович (1856—1917) — русский экономист и педагог.
  Примечания